Quiver, englisch für Köcher, steht:

 (in der Mathematik) für einen gerichteten Graphen in der Darstellungstheorie, siehe Köcher (Mathematik)
 (in der Musik) für eine Rockband der 1970er Jahre, siehe The Sutherland Brothers
 Quiver (Album), Jazzalbum von Ron Miles (2012)